Fins (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Fins (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia